Een verkeersweg:
N363 (België)
N363 (Frankrijk)
N363 (Nederland), zie Provinciale weg 363
N363 (Zwitserland)